

Cantons français

 Canton de Saint-Dié-des-Vosges-Est
 Canton de Saint-Dié-des-Vosges-Ouest
Ces deux cantons sont issus de l'ancien canton de Saint-Dié, partagé en 1982.

 Canton de Saint-Dié-des-Vosges-1
 Canton de Saint-Dié-des-Vosges-2

Commune française

 Saint-Dié-des-Vosges

Homonymie
Saint-Dié-des-Vosges